

Abbigliamento 
 Sombrero –  cappello messicano
 Sombrero Vueltiao – cappello colombiano

Astronomia 
 Galassia Sombrero – galassia della costellazione della Vergine

Cinema 
 Sombrero – film del 1953 diretto da Norman Foster

Geografia 
 Sombrero – isola di Anguilla

Musica 
 Sombrero – canzone di Rino Gaetano dell'album E io ci sto del 1980

Sport 
 Sombrero – nel calcio, tipo di dribbling in corsa